sumrak, predvečerje
 suton (opera), opera u jednom činu prema drugom dijelu ''Dubrovačke Trilogije Iva Vojnovića